Суперкубок Узбекистану з футболу 2014  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 березня 2014 року між чемпіоном і володарем кубка Узбекистану клубом Буньодкор та віце-чемпіоном Узбекистану клубом Локомотив (Ташкент).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на сайті ПФЛ

2014
Узбекистан
Березень 2014
2014 в Узбекистані